Anuraeopsis är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Robert Lauterborn 1900. Anuraeopsis ingår i familjen Brachionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Anuraeopsis